Уильям Кэлин-младший ( — Ке́йлин; род. 23 ноября 1957, Джамейка, Куинс, Нью-Йорк) — американский учёный-, онколог.
Профессор гарвардского , член Национальных Академии наук (2010) и Медицинской академии США. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2019), совместно с Питером Дж. Рэтклиффом и Греггом Л. Семенза, «за их открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода»..

Биография 
Родился в Нью-Йорке в семье налогового адвоката Уильяма Кейлина-старшего (1929—2011), выпускника Университета Дьюка, и Нэнси Кейлин (урождённой Хорн, 1932—2003). Окончил университет Дьюка и там же получил степень доктора медицины, прошёл терапевтическую подготовку в госпитале Джонса Хопкинса.

С 1998 года исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.
Член  и Академии Американской ассоциации исследований рака (2014).
Член редколлегии  и др.

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года, совместно с Питером Дж. Рэтклиффом и Греггом Л. Семенза, «за их открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода».

Награды 
  (2001, в числе первых удостоенных)
 Международная премия Гайрднера, Канада (2010)
 Alfred Knudson Award in Cancer Genetics, NCI (2011)
 , ASCI (2012)
 , Институт Франции (2012)
 Премия Уайли одноимённого фонда (2014)
 Steven C. Beering Award (2014)
 Science of Oncology Award, Американское общество клинической онкологии () (2016)
 , AACR (2016)
 Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (Ласкеровская премия) (2016, совместно с П. Рэтклиффом и Г. Семенза)
 Премия Мэссри (2018)
 Нобелевская премия по физиологии или медицине (2019, совместно с П. Рэтклиффом и Г. Семенза)

Примечания

Ссылки 
 Kaelin Lab

онкологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Выпускники университета Дьюка
Выпускники Медицинской школы университета Дьюка
Профессора Гарвардского университета
Доктора медицины
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Академии Американской ассоциации исследований рака
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Уайли
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты премии Пола Маркса
Лауреаты премии Стэнли Корсмейера